Remmelsberg ist der Ortsname von

 Remmelsberg bei Altgmain, Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Remmelsberg bei Falkenberg, Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Remmelsberg (Untrasried), Ortsteil der Gemeinde Untrasried, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Rammelsberg (Begriffsklärung)